Ildar Ibragimow bzw. Ildar Ibragimov (russ. Ильдар Ибрагимов) ist der Name folgender Personen:

*Ildar Abdulowitsch Ibragimow (* 1932), russischer Mathematiker
Ildar Rifkatowitsch Ibragimow (* 1967), russisch-US-amerikanischer Schachspieler